Кімберлі По-Мессерлі і Ніколь Пратт були чинними чемпіонками. Вони обидві взяли участь, але в парі з іншими партнерками.
По-Мессерлі грала в парі з Коріною Мораріу, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес.
Пратт грала в парі з Алісією Молік, але вони знялись перед чветьфінальним матчем проти пари Олена Дементьєва і Жанетта Гусарова.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, перемігши у фіналі пару Фудзівара Ріка і Ай Суґіяма з рахунком 6–4, 7–6(4).

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Rogers ATandT Cup
Canada Masters and the Rogers AT&T Cup 2002